József Kovács est un nom d'origine hongroise porté par :

 József Kovács (1911-1990), athlète hongrois champion d'Europe ;
 József Kovács (1926-1987), athlète hongrois spécialiste du 10 000 m ;
 József Kovács (1937-2016), basketteur hongrois ;
 József Kovács (1949-), joueur de football hongrois.